Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1939 () прошёл в Роттердаме. Участвовало в круговом турнире 12 участников.

Кес Келлер и Йохан Вос набрали по пятнадцать очков и разделили 1-2 место. Потребовался дополнительный матч, чтобы определить, кто станет чемпионом Голландии. Первый поединок из трех партий закончились 3-3, поэтому потребовался второй поединок. Его выиграл Келлер со счетом 4-2. После этой победы Келлер обновил два свои рекорда Нидерландов: в четвертый раз подряд стал чемпионом, став шестикратным обладателем национального титула.

 — Кес Келлер

 — Йохан Вос

 — Вим ван дер Кран, Ян Бом

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1939 год в шашках
Спортивные соревнования в Роттердаме
1939 год в Нидерландах